Васи́лий Козло́в:
 Козлов, Василий Андреевич (1918—1994) — генерал-майор, писатель.
 
 
 Козлов, Василий Николаевич (1894—1967) — советский лесохимик, лауреат Государственной премии СССР.
 Козлов, Василий Тихонович (1931—1998) — строитель, Герой Социалистического Труда.